ОАО «Электроагрегат» — промышленное предприятие в городе Новосибирске, разработчик и производитель систем электроснабжения, электроустановок, дизельных электроагрегатов под торговой маркой «Этро». Предприятие расположено в Дзержинском районе.

История

1941—1945 гг. 
Часть Союзного Московского прожекторного завода в связи с началом войны была эвакуирована в Новосибирск. Решение о перевозке оборудования и сотрудников было принято в октябре 1941 г., в начале ноября 1941 г. первые эшелоны прибыли на новое место. Образовавшееся предприятие стало заводом № 644. Первым директором завода стал А. Л. Эстрин, главным инженером — Г. Н. Григорьев.

В годы войны завод занимался выпуском продукции для фронта. Новосибирская область была главным поставщиком прожекторного оборудования. Основная продукция того времени — противосамолетные автомобильные зенитные прожекторные станции. Всего за военные годы завод изготовил 3000 прожекторов и прожекторных станций, свыше 2000 мощных зенитных и посадочных станций. За выполнение заказов по поставке военной продукции в 1941—1945 годах предприятие наградили Красным знаменем Государственного Комитета Обороны.

1946—1970 гг. 
Наряду с оборонной продукцией происходит увеличение выпуска гражданской продукции. Расширение объемов и номенклатуры производства, первая экспортная поставка.

1971—1981 гг. 
Своё нынешнее название завод получил в 1974 году. 16 апреля 1974 года приказом министра № 231 образуется Новосибирское производственное электротранспортное объединение «Электроагрегат».

Ассортиментный список продукции завода существенно расширился. Кроме основной продукции — автономных электростанций и засекреченных военных заказов, на предприятии начали производить табуретки, плечики для одежды, кофеварки, гирлянды, детские электромобили, детские педальные карты, большое количество детских игрушек. Общая номенклатура — 200 наименований изделий. Завод экспортировал свою продукцию уже в 32 страны мира.

1982—1992 гг. 
Освоение и модернизация продукции на основе элементной базы. Освоены высоконадежные программируемые контроллеры для ракетного комплекса железнодорожного базирования.

Выпускаются десятки модификаций дизель-электростанций и агрегатов мощностью от 10 до 200 кВт, различные типы наземных источников электроснабжения для запуска летательных аппаратов.

Кроме высокотехнологичной продукции для государственных нужд, на «Электроагрегате» производят игрушки, товары народного потребления.

1993—2000 гг. 
Изменение номенклатуры, технологии и организации производства в условиях рыночной экономики. В 1993 году объединение преобразуется в открытое акционерное общество «Электроагрегат».

Вновь появляются заказы на профилирующие изделия — передвижные электростанции и электроагрегаты малой энергетики. Они используются в полевых условиях чеченской войны, в больницах, в фермерских хозяйствах.

Освоен выпуск горношахтного электрооборудования, отвечающего требованиям безопасности и надежности. Для ЗАО "Ассоциация «Кузбассуглемаш» на заводе изготавливается аппаратура для управления электрооборудованием проходческого комбайна.

2001—2014 гг. 
 Изменение в структуре управления, подготовки и организации производства, концентрации ресурсов.
 Проведение антикризисных мер.
 Для исполнения маркетинговых функций выделение в отдельную структуру ООО «Торговый Дом Электроагрегат».
 Поставка изделий на экспорт в страны дальнего зарубежья.
 Выход предприятия на стабильный и эффективный уровень технико-экономических показателей.
 Сертификация системы менеджмента качества.
 Получение и продление лицензий, сертификатов и аккредитаций, необходимых для дальнейшего уверенного развития предприятия.
 В настоящее время завод сотрудничает с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Федеральной погранслужбой, а также с газовиками и нефтяниками, использующими электроагрегаты новосибирского производства в условиях Крайнего Севера.

Продукция 
Разработка, производство и продажа систем электроснабжения, электроустановок, дизельных электроагрегатов мощностью до 1000 кВт: открытых на раме, под шумопоглощающим капотом (кожухом), в мини-контейнере, на прицепе или шасси, в блок-контейнере типа «Север», с ручным или автоматическим контролем и управлением, с удаленным мониторингом параметров и управлением.

Примечания

Литература 
 История промышленности Новосибирска. Том III. (Второй фронт, 1941—1945). Исторические очерки. — Новосибирск: Издательский дом «Историческое наследие Сибири», 2004. — С. 151—174.
 Серазетдинов Б. У. Производство прожекторного вооружения для Красной армии и Военно-Морского Флота в 1941—1945 гг. // Военно-исторический журнал. — 2012. — № 2. — С. 43-46.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт торгового дома
 Статья «От прожектора до лазера (ОАО „Электроагрегат“)»
 Статья «Производство прожекторного вооружения для Красной армии и Военно-Морского Флота в 1941—1945 гг.»
 Статья «Александр Одинец: своей позиции мы верны»

Машиностроительные предприятия России
Предприятия Новосибирска
Дзержинский район Новосибирска